

Бероль — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Бероль — громада в кантоні Во